Buszkowice peut désigner :

 Buszkowice (Basses-Carpates), localité polonaise des Basses-Carpates ;
 Buszkowice (Basse-Silésie), localité polonaise en Basse-Silésie ;
 Buszkowice (Sainte-Croix), localité polonaise en voïvodie de Sainte-Croix ;
 Buszkowice Małe, localité polonaise dans le powiat de Wołów en voïvodie de Basse-Silésie.